Dan George (acteur), Canadees First Nations leider en acteur.
 Dan George (beeldhouwer), Amerikaanse beeldhouwer.